E 422 steht für:
 Glycerin, Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 422, Abschnitt der deutschen Bundesautobahn 1

Abkürzung